

Persone 
 Ozias Leduc (1864-1955) – pittore canadese.
 René Leduc (1898-1968) – ingegnere aeronautico francese.
 Violette Leduc (1907-1972) – scrittrice francese.

Luoghi 
 Leduc – città canadese.
 Contea di Leduc – contea canadese.

Altro 
 Leduc 0.10 – aereo sperimentale.